Il doppio del torneo di tennis Jakarta Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mihnea Năstase e Brian Page che hanno battuto in finale Neil Borwick e Steve Furlong 3-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Andrew Castle /  Broderick Dyke (quarti di finale)
 Zeeshan Ali /  Steve Guy (quarti di finale)

 Mihnea Năstase /  Brian Page (Campioni)
 Shane Barr /  Todd Woodbridge (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jakarta Challenger 1989